Akkan Baby é uma manga shojo criada por Miyaōchi Saya. Originalmente publicada na revista japonesa Kodansha, tem doze capítulos compiladados em três tomos. 

Akkan Baby segue a história de Kagura Yuki e Nagae Shigeru, dois ingénuos estudantes de liceu que têm uma íntima amizade e um casual relacionamento sexual. Quando o desconhecimento do sexo seguro leva Shigeru a ficar grávida, os dois adolescentes enfrentam uma longa série de decisões e obstáculos a ultrapassar.

Séries de manga
Shōjo